Die Spielzeit 1951/52 der 1. Liga war die neunte reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Mit acht Punkten im abschließenden Finalturnier setzte sich der ZSJ Vítkovické železárny knapp aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem ATK Prag durch. Für die Mannschaft aus Vítkovice war es ihr erster tschechoslowakischer Meistertitel überhaupt.

Modus 

Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Hauptrunde in drei verschiedenen Gruppen mit je sechs Teilnehmern ausgetragen. Aufgrund der Durchführung von Hin- und Rückspiel innerhalb der Gruppen betrug die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft in der Hauptrunde zehn Spiele. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das abschließende Finalturnier, das in einer einfachen Runde ausgetragen und dessen Sieger Meister wurde.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Finalrunde 

Beste Torschützen der Liga wurden gemeinsam Oldřich Seiml von Meister ZSJ Vítkovické železárny und Miroslav Kluc von ZSJ Hutě Chomutov, die in den 15 Spielen ihrer Mannschaft jeweils 23 Tore erzielten.

Meistermannschaft des ZSJ Vítkovické železárny

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1951/52